A posteriori peut désigner :
 a posteriori, la qualité d'une connaissance empirique, factuelle, qui est issue de l'expérience.

A Posteriori peut désigner :
 A Posteriori, le 6ème Album d'Enigma, sorti en 2006.